

См. также 
 Переименования географических названий в Турции
 Города Турции

Топонимия Турции
 Пер
Историческая география Турции
Переим
Переим
Турция